Vuksanović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Vuksanović (* 1968), serbischer Sänger, bekannt als Aca Lukas
 Boško Vuksanović (1928–2011), jugoslawischer Wasserballspieler und -trainer
 Slobodan Vuksanović (* 1965), serbischer Schriftsteller und Politiker